Рю́мин (Рю́мина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Рюмин, Владимир Владимирович (1874—1937) — русский и советский инженер, педагог, литератор.
 Рюмин, Дмитрий Сергеевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Рюмин, Леонид Михайлович — хормейстер, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Рюмин, Михаил Дмитриевич (1913—1954) — сотрудник органов госбезопасности СССР.
 
 Рюмин, Павел Иванович (род. 1922) — советский писатель, поэт, член Союза писателей России с 1993 года.
 Рюмин, Пётр Михайлович (1850—1918) — предводитель дворянства Серпуховского уезда Московской губернии.

Рюмина 
 Рюмина, Людмила Георгиевна (1949—2017) — певица, народная артистка России.

Двойные фамилии

См. также 
 Рюмин переулок
 Рёмин (значения)